Gramilla puede referirse a:
 gramilla, nombre vulgar de la planta Brachypodium distachyon;
 gramilla, nombre vulgar de la planta Digitaria sanguinalis; 
 gramilla, nombre vulgar de la planta Elytrigia repens;
 Gramilla, localidad de la Argentina.